Стефані Реге була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі її перемогла Джиджі Фернандес.

Енн Мінтер виграла титул, перемігши у фіналі Мерседес Пас з рахунком 2–6, 6–4, 6–3.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

  Стефані Реге (чвертьфінал)
  Патті Фендік (1-ше коло)
  Беттіна Фулько (2-ге коло)
  Енн Мінтер (переможниця)
  Нейже Діас (півфінал)
  Гретхен Магерс (чвертьфінал)
  Мерседес Пас (фінал)
  Джиджі Фернандес (півфінал)

Сітка

Посилання 
 1988 Honda Classic Draw

Puerto Rico Open
Тур WTA 1988